Steve Yarbrough ist der Name folgender Personen:

* Steve Yarbrough (Arizona), US-amerikanischer Politiker (Arizona) 
 Steve Yarbrough (Autor) (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Steve Yarbrough (Ohio), US-amerikanischer Politiker (Ohio)